Kvarnträsket kan syfta på ett antal insjöar


Finland
 Kvarnträsk (sjö i Finland, Nyland), 
 Kvarnträsk (sjö i Finland, Mellersta Finland), 
Kvarnträsket (Raseborg, Nyland, Finland) sjö i Raseborgs stad, Nyland,  (10,57 ha)
Kvarnträsket (sjö i Raseborg, Nyland),  (41,8 ha)
Kvarnträsket (sjö i Raseborg, Nyland, 60,09 N, 23,4 Ö),  (46,6 ha)

Åland
 Kvarnträsk, Åland,  (18,48 ha)

Sverige

Uppland 
Kvarnträsket (Ingarö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (6,24 ha)
Kvarnträsket, Uppland, sjö i Värmdö kommun,

Västerbotten 
Kvarnträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (13,4 ha)

Norrbotten 
Kvarnträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734263-176655), sjö i Bodens kommun, 
Kvarnträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734450-177403), sjö i Bodens kommun,  (14,9 ha)
Kvarnträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735817-175716), sjö i Bodens kommun, 
Kvarnträsket (Råneå socken, Norrbotten, 736205-175332), sjö i Bodens kommun, 
Kvarnträsket (Överluleå socken, Norrbotten, 732585-177693), sjö i Bodens kommun,  (78,1 ha)
Kvarnträsket (Överluleå socken, Norrbotten, 732959-176305), sjö i Bodens kommun,  (33,9 ha)
Kvarnträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (18 ha)
Kvarnträsket (Töre socken, Norrbotten, 733816-181781), sjö i Kalix kommun,  (29 ha)
Kvarnträsket (Töre socken, Norrbotten, 734515-180676), sjö i Kalix kommun, 
Lill-Kvarnträsket, sjö i Kalix kommun,  (7,39 ha)
Stor-Kvarnträsket, sjö i Kalix kommun,  (17,6 ha)
Kvarnträsket (Nederluleå socken, Norrbotten, 728714-178709), sjö i Luleå kommun,  (1,29 km²)
Kvarnträsket (Nederluleå socken, Norrbotten, 730226-180082), sjö i Luleå kommun, 
Inre Kvarnträsket, sjö i Luleå kommun,  (23,1 ha)
Yttre Kvarnträsket, sjö i Luleå kommun,  (17,1 ha)
Kvarnträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Kvarnträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,

Lappland 
Kvarnträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727644-168040), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12 ha)
Kvarnträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728281-166335), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (20,8 ha)
Nedre Kvarnträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15,7 ha)
Övre Kvarnträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,71 ha)
Norra Kvarnträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (48,7 ha)
Södra Kvarnträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kvarnträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 735179-169826), sjö i Jokkmokks kommun,  (26,1 ha)
Kvarnträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 736770-169118), sjö i Jokkmokks kommun,  (24,7 ha)
Kvarnträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (95,3 ha)

Se även 
Kvarnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn